José Palacios, puede referirse a:
 José Palacios (1777 - 1845), mayordomo de Simón Bolívar hasta su muerte.
 José Palacios Montalvo (1898 - 1974), músico y compositor mexicano.
 José Palacios Gutiérrez, (1947 - ), boxeador mexicano.
 Juan José Palacios "Tele", músico y productor discográfico español.
 José María Palacios Moraza, deportista (pelotari) alavés.
 José Ángel Palacios, cineasta y director de fotografía venezolano.